DC Towers — небоскрёб, который является первым по высоте в Вене и Австрии. Башня расположена на берегу реки Дунай, в районе Кайзермюлен, где является доминантой. Общая площадь здания составляет 93 600 м², из них 66 000 м² приходятся на офисные помещения. Строительство здания продолжалось с 2010 по 2013 год. Благодаря своему чёрному фасаду, здание является примечательным строением в деловом районе Вены.

Строительство 
Здание построено в едином архитектурном стиле — футуризм. Форма башни представляет собой призму, одна из сторон которой выглядит «гранённой». Основные материалы облицовки здания — стекло, а каркас построен из армированного бетона.

Коммерческая деятельность в DC Towers 
Большинство площадей здания занимают офисы, наряду с ними имеются отель, фитнес-клуб и ресторан, расположенные на верхних этажах.

Галерея

См. также 
 Список самых высоких зданий Австрии
 

Здания и сооружения Вены
Небоскрёбы высотой от 200 до 249 метров
Достопримечательности Вены
Донауштадт
Небоскрёбы Австрии